Ilex subrotunda — вымерший вид рода Падуб семейства Падубовые. Произрастал на территории современной Японии в середине миоценовой эпохи палеогенового периода.

Этимология 
Родовое название основано на латинском названии дуба каменного (Quercus ilex). Видовой эпитет относится к современному Ilex rotunda.

Описание 
Листья эллиптические, 4,5—5 см в длину, 1,9—2,5 см в ширину, острые как у основания, так и на верхушке, цельные, длинночерешковые. Черешок достигает 6 мм в длину. 7 пар вторичных жилок выходят из средней жилки под углами 45—40°, камптодромные, третичная венация сетчатая или перкуррентная в межсекторальных пространствах.

История изучения 
Голотип AKMG-3132, представленный отпечатком листа, теперь находящийся в Институте прикладной геологии Акитского университета, был обнаружен в префектуре Акита, входящей в Японию. Также вид известен из формации Утто.

На основе нескольких отпечатков в 1963 году К. Хузиока описал новый вид ископаемых падубов, назвав его Ilex ohashii, при этом по ошибке назначив голотипом два образца, обнаруженных в разных местах.

В 2019 году в своей работе, опубликованной в 2019 году, русский ботаник-систематик Александр Борисович Доуэльд заметил ошибку Хузиоки и сменил название вида на Ilex subrotunda.

Примечания 

Растения по алфавиту
† Ilex subrotunda
Вымершие цветковые
Флора миоцена
Фоссилии, описанные в 2019 году
Таксоны, описанные Александром Борисовичем Доуэльдом